Het seizoen 2003/04 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Tilburg en Breda als kampioenen.

Na de onderlinge play-off's promoveerde Breda naar de Hoofdklasse 2004/05. In het vervolg van de play offs wist ook Tilburg te promoveren ten koste van hoofdklasser EMHC. GCHC, Gron.Studs, Venlo, Cartouche degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2003
Hockey in 2004
Overgangsklasse hockey